HMS Stalker () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

HMS Stalker (1915) — траулер, збудований у 1915 році. Був оснащений озброєнням та брав участь у Першій світовій війні
 HMS Stalker (D91) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни «USS Hamlin (CVE-15)» типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву «HMS Stalker».
 HMS Stalker (LST 3515) — великий десантний корабель, збудований у 1944 році під індексом «LST 3515». У 1947 році перейменований на «HMS Stalker». Розібраний у 2010 році

Кораблі ВМС Великої Британії